Семён Абрамович Фурман (1 декабря 1920, Пинск — 16 марта 1978, Ленинград) — советский шахматный тренер, гроссмейстер (1966), шахматный теоретик. Тренер Анатолия Карпова. Заслуженный тренер СССР (1973).

Биография 
В 1948 году добился своего первого большого успеха на 16-м чемпионате СССР, где занял 3-е место, вслед за участниками межзонального турнира Давидом Бронштейном и Александром Котовым.

Прекрасно выступил Фурман и в ряде чемпионатов Ленинграда: 1953 год — 1-е место, 1954 год — 1-3-е места , 1957 год — 1-2-е место.
 
Уже в 1950-х годах он зарекомендовал себя как один из лучших шахматных теоретиков страны. За советом и тренерской помощью к нему в различные годы обращались Давид Бронштейн, Михаил Ботвинник, Тигран Петросян, Виктор Корчной.

В 1968 году Фурман был тренером Корчного в ходе его матча с С. Решевским в 1/4 финала соревнования претендентов. Решив сделать ставку на дебютную подготовку, Корчной более месяца занимался с Фурманом дебютными проблемами.

В 1963 году Фурман был одним из помощников Михаила Ботвинника на учебно-тренировочном сборе в Подмосковье, где познакомился с 12-летним талантливым мальчиком из Златоуста Толей Карповым.

А пять лет спустя они оба уже выступали за сборную Вооружённых Сил, и общение стало более тесным. В 1969 году Карпов переехал в Ленинград. Фурман стал тренером Карпова.
 
Общаясь с Карповым, аналитик Фурман сам заметно прогрессировал в игре. После международных турниров 1966 году в Гаррахове (1-е место с выполнением гроссмейстерской нормы) и 1967 году в Полянице-Здруй (3-е место) Фурман принял участие в международном турнире в Мадриде (1973) вместе с Карповым и занял 3-е место. Столь же успешно играл Фурман в Портороже (1975) и Бад-Лаутерберге (1977), где становился 3-м призёром, а Карпов везде уверенно брал первые места.

Начиная с середины 1960-х здоровье Фурмана начало ухудшаться. Он перенёс операцию по поводу рака желудка, но это не остановило развитие болезни, и в 1978 году Фурман умер в Ленинграде за три месяца до начала матча Карпов–Корчной. Карпов писал, что смерть Фурмана стала для него и его команды невосполнимой потерей. 

Участник Великой Отечественной Войны. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Похоронен на кладбище Памяти жертв 9-го января.
  
Памяти талантливого шахматиста, блестящего теоретика и гениального тренера были посвящены шахматные мемориалы Фурмана, которые проводились с 1982 года.

Семья 
 Жена — Алла Марковна Фурман.
 Сын — Александр Семёнович Фурман.

Таблица результатов

Примечания

Литература 
 
 Семён Фурман. — М.: Физкультура и спорт, 1988. — 158, [2] с.: ил.

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматные теоретики
Мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры СССР
Похороненные на кладбище Памяти жертв 9-го января